Двужаберные, или колеоиды , — подкласс головоногих моллюсков (Cephalopoda). Включают подавляющее большинство современных представителей класса, в том числе кальмаров (Myopsida и 
Oegopsida), каракатиц (Sepiida) и осьминогов (Octopoda).

Строение 
У представителей этой группы раковина располагается внутри тела и подвергается сильной редукции, лишь у немногих сохраняя спиральную закрученность (Spirula spirula). Глаза обладают сложным строением и способны к аккомодации. В мантийной полости залегает пара жабр (ктенидиев), которым соответствует пара предсердий.

У двужаберных сильно развиты мышцы мантии, которые, благодаря согласованному действию с мышцами воронки, позволяют моллюскам быстро плавать. В основе движения лежит принцип реактивной тяги. При этом давление в мантийной полости за 0,15—0,2 секунды повышается до 50 кПа, а скорость движения может достигать 7 м/с (летающие кальмары Onychoteuthis и Dosidicus).

Происхождения 
Существуют различные теории эволюции двужаберных.

Классификация 
В подклассе выделяют два современных надотряда:
 Десятирукие (Decapodiformes, =Decabrachia)
 Восьмирукие (Octopodiformes, =Octobrachia, =Vampyromorphoida)

Кладограмма

Иллюстрации

Вымершие 
 Белемниты

Примечания 

Головоногие